Le qualificazioni del singolare maschile dell'Indian Wells Masters 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoIndian Wells Masters  2000 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Roger Federer (primo turno)
 Assente
 Richard Fromberg (primo turno)
 John van Lottum (ultimo turno)
 Maks Mirny (Qualificato)
 George Bastl (primo turno)
 Paul Goldstein (Qualificato)
 Markus Hipfl (primo turno)

 Martin Damm (ultimo turno)
 Jan-Michael Gambill (Qualificato)
 Christophe Rochus (ultimo turno)
 Ronald Agénor (ultimo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Byron Black (Qualificato)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (primo turno)

Qualificati 

 Marcos Ondruska
 Cyril Saulnier
 Justin Gimelstob
 Byron Black

 Maks Mirny
 Ján Krošlák
 Paul Goldstein
 Jan-Michael Gambill

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Indian Wells Masters 2000
ATP Tour 2000